Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1967 — 34-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 18 березня по 29 березня 1967 року.  

У рамках чемпіонату світу пройшов 45-й чемпіонат Європи.

На цьому чемпіонаті введено нове правило визначення місць на турнірі: при рівності очок перевагу команда отримувала за підсумками особистих зустрічей, а не різниці шайб. Це нововведення дозволило збірній Швеції, яка обіграла збірну Канади, зайняти друге місце.

Чемпіонат світу Група А 

Останні три збірні вибували до групи В чемпіонату світу 1969 року.

Чемпіонат Європи

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):
 Воротар  Карл Ветцель
 Захисник  Віталій Давидов
 Нападник  Анатолій Фірсов

Найкращі гравці за версією журналістів:
 Воротар  Карл Ветцель
 Захисники  Карл Брюер —  Олександр Рагулін
 Нападники  Веніамін Александров —  Олександр Альметов —  Анатолій Фірсов

Чемпіонат світу Група В

Чемпіонат світу Група С

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів  

 

1967 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Чемпіонати Європи з хокею із шайбою
Хокей в Австрії
Березень 1967
Спортивні змагання у Відні